Basal kan syfta på:

 Basal (biologi) –  inom fylogeni en medlem av en systematisk grupp som skiljt ut sig tidigare från gruppen än andra organismer av samma grupp
 Basal, Schweiz, bergstopp i Ticino